Stati Uniti d'America
Fountain City – città della Contea di Wayne, Indiana
Fountain City – città della Contea di Buffalo, Wisconsin